Чатырдаг — горный массив, расположенный в южной части Крымского полуострова.

Корабли 
 «Чатырдаг» — парусно-винтовая шхуна Черноморского флота Российской империи 1860 года постройки.
 «Чатырдаг» — пароход Российского императорского, а затем советского флота 1896 года постройки, участник Великой отечественной войны.